Зато́р, м.ч. Заторы — многозначный термин:

Населённые пункты 
 Затор — город, Освенцимский повят, Малопольское воеводство, Польша.
  — деревня, гмина Пуща-Маряньска, Жирардувский повят, Мазовецкое воеводство, Польша.
  — деревня, окрес Брунталь, Моравскосилезский край, Чешская Республика.
  — деревня, гмина Заторы, Пултуский повят, Мазовецкое воеводство, Польша.

Административные единицы 
 Затор — городско-сельская гмина, Освенцимский повят, Малопольское воеводство, Польша.
  — община, окрес Брунталь, Моравскосилезский край, Чешская Республика.
 Заторы — сельская гмина, Пултуский повят, Мазовецкое воеводство, Польша.
  — существовавшая в 1954—1972 громада, Пултуский повят, Варшавское воеводство, ПНР.

Персоналия 
 Павел из Затора (1395—1463) — польский учёный, библиофил и архитектор.
  (род. 1994) — американский футболист, играет за клуб 
  (1912—1978) — польский католический ксёндз. Полковник Армии Крайовой. Кавалер ордена Virtuti Militari.

Бизнес 
 Zator Company — американская компьютерная фирма , созданная в 1947 году. Пионер в областях теории информации, информационного поиска и искусственного интеллекта.
 Zator Plus — брендовое название лекарственного средства, содержащего спиронолактон, производимого индийской компанией .
  — железнодорожная станция на линии № 94 (Польские государственные железные дороги)

Другие значения 
 Zator and Ford Foundations — крупная американская благотворительная организация, связанная с фондом Форда.
 Затор — нагромождение льдин во время ледохода.
 Дорожный затор — дорожная ситуация, когда движение транспортных средств затруднено.
 Затор — солод.

См. также 
 Заторское княжество
 Королевство Галиции и Лодомерии с Великим княжеством Краковским и княжествами Освенцима и Затора

Примечания